Amurg Sentimental este o revistă de cultură (sau „Revistă de literatură, informare și divertisment”) din București, fondată în 1995 de către Ion Machidon. De la primul număr, apare lunar, editată de grupul editorial cu același nume. Sub egida revistei și Muzeului Național al Literaturii Române se manifestă lunar, la Casa Memorială „George și Agatha Bacovia” din București, cenaclurile literare „Amurg Sentimental” și „Tribuna Scriitorilor Fără Prejudecăți”, care întrunesc scriitori și artiști din toată țară.

În paginile revistei au publicat, de-a lungul timpului, autori precum: Mihail Grămescu, Ion Roșioru, Nicolae Vasile, Gabriel Dragnea, Corneliu Vadim Tudor, Voicu Enăchescu, Nicolae Sava, Ioan-Maftei Buhăiești, Victoria Milescu, Doru Popovici, Daniela Caraman Fotea, Iustinian Zegreanu, Isidor Chicet, Theodor Codreanu, Constanța Abălașei Donosă, Ion Pachia-Tatomirescu, Bianca Marcovici, Geo Călugăru, Iulian Negrilă, Cornel Galben, Paula Romanescu, Benone Damian, Mircea Drăgănescu, Aureliu Goci, Gheorghe Șeitan, Constantin Ardeleanu, Eugen Cojocaru etc.

Note

Lectură suplimentară
 Ion Machidon: ,,AMURG SENTIMENTAL” – 300, revistaromaniamare.ro, 12 iunie 2020
 Marian Ifrim: Reviste literare de top (personal) – ”AMURG SENTIMENTAL”, armoniiculturale.ro, 13 septembrie 2017
 Ion Machidon (coord.): 500 de ședințe ale cenaclului ,,Amurg Sentimental” patronat de revista cu același nume, Editura Amurg Sentimental, 2016

Legături externe 
 Site-ul revistei & editurii

Reviste de cultură din România
Fondări în 1995